Аста́пово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Астапово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Астапово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Астапово — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Астапово — деревня в городском округе Луховицы Московской области, бывшее сельское поселение Астаповское.
 Астапово — село в городском округе Луховицы Московской области, бывшее сельское поселение Газопроводское).
 Астапово — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.

Другое 
 Астапово — название железнодорожной станции Лев Толстой в Липецкой области до 1918 года.
 «Астапово» — особая экономическая зона регионального уровня агропромышленного типа в Липецкой области.

См. также 
 Посёлок совхоза «Астапово»
 Астапов
 Остапов